Fei peut désigner :

Végétaux 

 Fe'i : sorte de banane de couleur orange, typique de Tahiti
 Neochactas fei : espèce de scorpions de la famille des Chactidae

Topologie 

 He Fei ou Hefei : ville de Chine 
 Xian de Fei : district administratif de la province du Shandong en Chine

Histoire 

 Bataille de He Fei : bataille du début du  en Chine, décrite dans le roman Les Trois Royaumes
 Bataille de la rivière Fei : bataille en Chine en 383

Anthroponymes

Anthroponymes commençant par Fei" 

 Fei Guan : cousin et beau-fils de Liu Zhang  (? - 214)
 Fei Junlong : colonel voyageurs spatial (né le 5 mai 1965)
 Fei Liang : herpétologiste chinois (né en 1936)
 Fei Long : star montante du Kung-Fu (né le 23 avril 1969)
 Fei Mu : réalisateur chinois (1906 - 1951)
 Fei Shi : ministre des Shu (? - 240)
 Fei Xiaotong : sociologue chinois (1910 -2005)
 Fei Xie : réalisateur chinois (né le 14 août 1942)
 Fei Yi : haut ministre chinois, président du Secrétariat impérial du royaume de Shu lors de l'époque des Trois Royaumes (? - 253)

Anthroponymes incluant "Fei" 

 Alessandro Fei : joueur italien de volley-ball (né le 29/01/1978)
 Cheng Fei : gymnaste chinoise (née le 28 mai 1988)
 Ge Fei, vrai nom Liu Yong : écrivain chinois (né en 1964)
 Ge Fei : joueuse de badminton chinoise (née en 1975)
 Han Fei Zi : philosophe et penseur politique chinois (mort en 233 av. J.-C.)
 Li Fei : footballeur chinois (né le 17 février 1983)
 Mi Fei ou Mi Fu ou Mi Fou, surnom: Yuanzhang : peintre chinois du  (né en 1051)
 Paolo di Giovanni Fei : peintre italien du  (1345 - 1411) 
 Shao Fei : artiste peintre chinoise (née en 1954 à Pékin)
 Sun Fei fei : actrice chinois (née le 2/02/ 1981)
 Tong Fei : gymnaste chinois (né le 25/03/1961)
 Wang Feifei : chanteuse et membre de Miss A (née le 27 avril 1987)
 Wang Fei ou Faye Wong : actrice et chanteuse pop chinoise (née en 1969)
 Wang Fei : joueur et entraîneur de basket-ball (né le 25 mars 1963)
 Wang Fei : joueuse de beach-volley chinoise (née le 6 août 1981)
 Wong Fei Hung ou Huang Feihong : pratiquant d'arts martiaux chinois, pratiquant de médecine traditionnelle chinoise, acupuncteur et révolutionnair (1847 - 1924)
 Xu Ge Fei : éditrice d’origine chinoise (née en 1979)
 Yao Fei-La : dessinateur de bandes dessinées chinois (né le 14 mai 1974)
 Ye Fei : général chinois (1914 - 1999)
 Yue Fei : célèbre patriote et général chinois (1103 – 1142)
 Zhang Fei ou Tchang Fei : général chinois de la fin de la dynastie des Han et du début de la période des Trois Royaumes (167/168 - juillet 221)

Monuments 

 Temple de Yue Fei ou temple de Yuewang : temple bâti en l'honneur de Yue Fei, un général de la...

Autres

Monnaie 
 Monnaie de pierre, en langue yap, une monnaie propre aux îles Yap.

Mangas 

 Fen Fei Lin : personnage du manga Gate Keepers
 Li Hong-Fei : personnage du manga Vampire Chronicles
 Fei-Long ou Fei Long ou Feilong : personnage de Street Fighter qui apparaît dans Super Street Fighter II: The New Challengers
 Fei-Long : moine chinois qui apparait dans Virtual Fighter 4 puis dans tous les épisodes.

Filmographie 

 L'Impératrice Yang Kwei-Fei : film japonais de 1955

Homonymie